Хи́дринский сельсовет — административная единица в составе Кобринского района Брестской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Хидры. Согласно переписи населения 2019 года в сельсовете проживало 4495 человек.

Состав 
По данным на 1 января 2021 года Хидринский сельсовет включает 20 населённых пунктов:

Промышленность 
Сельскохозяйственные организации
 Общество с ограниченной ответственностью «КантриМилк»
 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Восходящая заря»
 Открытое акционерное общество «Радонежское»

Образование 
Учреждения образования
 ГУО Песковская средняя школа Кобринского района»
 ГУО «Хидринский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа»
 ГУО «Патриковские ясли-сад»

Культура 
Учреждения культуры
 Хидринский центр культуры и досуга государственного учреждения культуры «Кобринская районная клубная система»
 Песковский Дом культуры государственного учреждения культуры «Кобринская районная клубная система»
 Песковская публичная библиотека государственного учреждения культуры «Кобринская районная централизованная библиотечная система»
 Хидринская публичная библиотека государственного учреждения культуры «Кобринская районная централизованная библиотечная система»

Примечания

Ссылки 
 Хидринский сельсовет // Кобринский райисполком
 Хидринский сельский Совет // Туристический Кобрин.